As eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 1982 foram disputadas entre 8 de fevereiro a 13 de setembro de 1981 por nove seleções vinculadas a CONMEBOL que, dividas em três grupos, disputaram três vagas. A Seleção Argentina já estava automaticamente classificada por ter sido a última campeã do torneio.

Ao final da competição, Brasil, Peru e Chile foram as seleções classificadas. Zico foi o maior marcador com cinco gols.

Grupo 1

	
Seleção classificada:

Grupo 2

Seleção classificada:

Grupo 3

Seleção classificada:

Ligações externas
   Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1982 - América do Sul  -  FIFA.com
 Eliminatórias sulamericanas de 1982

America do Sul
1982